Брианти () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Брианти, Альберта (род. 1980) — итальянская теннисистка, победительница трёх турниров WTA.
  (1739—1787) — итальянский архитектор.